Niemcy:
 Rüdesheim – dzielnica Euskirchen
 Rüdesheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Rüdesheim – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Rüdesheim am Rhein – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Rheingau-Taunus
 Rüdesheim – stacja kolejowa w ww. mieście